Arginello ima više značenja:
 Arginello, Lucca
 Arginello, Rovigo